New Waterford – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 New Waterford – miejscowość w USA, w stanie Ohio.